Atrococcus luffi   — вид полужесткокрылых насекомых-кокцид рода Atrococcus из семейства мучнистые червецы (Pseudococcidae).

Распространение 
Европа: Великобритания (Channel Islands) и Италия.

Описание 

Питаются соками корней растений, например, таких, как Caryophyllaceae: Silene maritima; Spergularia rupicola; Cistaceae: Helianthemum; Plumbaginaceae: Armeria vulgaris. 
Вид был впервые описан в 1901 году английским энтомологом Робертом Ньюстедом (академик RS, Robert Newstead; 1859-1947).  включён в состав рода  вместе с видами , , , , , , , , , , ,  и другими таксонами.

См. также 

 Brasiliputo grandis
 Atrococcus colchicus

Примечания

Литература 

 
 
 Williams, D. J. 1962. The British Pseudococcidae (Homoptera: Coccoidea). Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology 12: 1-79.

Ссылки 
 
 

Мучнистые червецы
Животные, описанные в 1901 году
Насекомые Европы
Эндемики Европы